Växtskyddscentraler är av Jordbruksverket organiserade rådgivningsorgan beträffande jordbrukodlingar. Det finns fem centraler enligt nedan:

Växtskyddscentralerna utger under odlingssäsongen ett antal nyhetsbrev. Dessa är anpassade till respektive centrals regionala ansvarsområde. Dessutom utger man veckorapporter över viktigare växtskyddshändelser inom regionen.

Delgivning av nyhetsbreven sker per e-post och kan beställas gratis.

Via växtskyddscentralerna kan man nå:
Ogräsdatabas
Bildarkiv
Information om kemisk ogräsbekämpning
Upplysningar om skadegörares resistens mot bekämpningsmedel
Dosnycklar för ogräsbekämpning
Lägesrapporter beträffande friland, frukt och bär

Källor 
Jordbruksverket, Växtskyddscentralerna

Jordbruk i Sverige